Termin DCP ima više značenja.

 Peptidilna dipeptidaza A, enzim
 1,3-Dihloropropen
 Dihlorofenol